

Classificació general

Resultats 
 Lliga de Campions: Reial Madrid, Real Sociedad
 Qualificació a la Liga de Campions: Deportivo, Celta de Vigo
 Copa de la UEFA: València CF, FC Barcelona i RCD Mallorca, 
 Descensos: Rayo Vallecano, Alavés, Huelva
 Ascensos: Reial Saragossa, Albacete Balompié, Reial Múrcia

Màxims golejadors 

2002
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques del 2003